Pedro de Silva puede referirse a:
Pedro de Silva y Tenorio, O.P. (m. 1479), obispo de Orense y de Badajoz;
Pedro de Silva (1715-1781), arquitecto sevillano;
Pedro de Silva y Sarmiento de Alagón (1742-1808), cortesano, político y académico español;
Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos (n. 1945), político español, expresidente del Principado de Asturias.